Austreibung steht für:

 Geburtsphase, siehe Austreibungsphase
 Dämonenaustreibung, siehe Exorzismus
 Austreibung, Phase der Knospung